

Топоніми 
Район Цурумі
Район Цурумі (Йокогама)
Район Осака (Йокогама)
Річка Цурумі